Cultura puede referirse a:

 Cultura, tiene varios significados relacionados con los objetos y procesos que se respetan como valores materiales o espirituales.

Ciencia sociales 
 Cultura organizacional, también conocida como cultura corporativa, en administración
 Creativos Culturales, una subcultura occidental propuesta teóricamente
 Revolución Cultural, un período de amplia convulsión social política en China
 Cultura arqueológica, en arqueología, un término atribuido a la actividad humana y también a un conjunto coherente recurrente

Entretenimiento y ficción

Literatura 
 Cannabis Culture, una revista canadiense
 Culture Magazine, una revista estadounidense acerca de la Cannibis para uso medicinal
 La Cultura, una avanzada civilización en las novelas de ciencia ficción del autor Iain M. Banks

Música 
 Cultura (banda musical), un grupo jamaiquino de música roots reggae
 Cultura (músico), un rapero canadientes
 Cultura (banda musical estadounidense), una banda musical de hardcore punk originaria de Florida
 Culture Club, una banda musical inglesa new romantic
 Culture Press, una compañía discográfica independiente inglesa especializada en música de Jamaica

Otros 
 "Culture" (Bottom), es un episodio de la serie británica de televisión llamada Bottom
 Cultures (serie de video juegos), es una serie de juegos desarrollados por Funatics Development

Otros 
 Códigos de idioma IETF usados en la internacionalización y localización para identificar una "cultura" - la combinación de idioma y peculiaridades de un lugar geográfico en computación (por ejemplo en-UK, en-US, de-AT, de-DE, fr-BE)
 Cultures, Lozère, una comuna francesa ubicada en Lozère, Francia